Miejscowości wywodzące swą nazwę od imienia św. Remigiusza:
 Saint-Remy (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Remy (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Rémy